Categoria do Video Music Brasil, premiação da MTV Brasil, para reconhecer produções de rap.

Lista dos vencedores do prêmio 

Rap